Manchester United FC deltog säsongen 2001/2002 i Premier League, Champions League, FA-cupen och Engelska ligacupen.

Säsongen
United slutade trea i Premier League, efter att ha förlorat alla chanser att vinna sin fjärde raka ligatitel med en 1-0-förlust hemma mot Arsenal. Dessutom åkte laget ut mot Bayer Leverkusen på bortamål i semifinalen i Champions League, vilket hindrade managern Alex Ferguson chansen att vinna Champions League i sin hemstad Glasgow, där finalen spelades.

Truppen

Målvakter
  Fabien Barthez
  Raimond van der Gouw
  Roy Carroll

Backar
  Gary Neville
  Denis Irwin
  Ronny Johnsen
  Laurent Blanc
  Phil Neville
  Jaap Stam
  David May
  Ronnie Wallwork
  Wes Brown
  Mikaël Silvestre
  John O'Shea

Mittfältare
  Juan Sebastián Verón
  David Beckham
  Nicky Butt
  Ryan Giggs
  Luke Chadwick
  Roy Keane
  Paul Scholes
  Quinton Fortune
  Michael Stewart

Anfallare
  Ruud van Nistelrooy
  Ole Gunnar Solskjær
  Dwight Yorke
  Andy Cole
  Diego Forlán

Premier League

Matcher

Bästa målskyttar
  Ruud van Nistelrooy 23
  Ole Gunnar Solskjær 17
  David Beckham 11
  Paul Scholes 8
  Ryan Giggs 7
  Juan Sebastián Verón 5

Champions League

Första gruppspelet

Andra gruppspelet

Kvartsfinaler

Semifinaler

Källor
| RSSSF - England 2001/02

Manchester United FC:s säsonger
Manchester United